Renault 19 — автомобиль французской компании Renault, выпускавшийся между 1988 и 2000 годом. Модель имела четыре варианта кузова: трёх- и пятидверный хэтчбек, седан (в соответствии с политикой отказа от номерных обозначений моделей получил собственное наименование Chamade) и кабриолет (собственное наименование Cabriolet). На автомобиль устанавливали восемь бензиновых и дизельных моторов, а общее число модификаций Renault 19 было больше ста.

В начале 90-х годов был одной из самых массовых иномарок в России.

Дорестайлинговые версии

Начало производства 
Работы над проектом X53 (так назывался будущий Renault 19) начались ещё в ноябре 1984 года. Дизайн X53 был разработан подразделением концерна «Renault Design» в сотрудничестве с известным итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро из «Italdesign». 

Компьютерные моделирование очень помогло в разработке проекта X53, особенно благодаря первым 3D-моделям (автоматизированное проектирование). Для производства деталей кузова стали применяться станки с ЧПУ. Клиновидный дизайн кузова позволил R19 добиться высокого коэффициента лобового сопротивления, равного 0.31 единиц.

Renault 19 был впервые представлен в июне 1988 года, а продажи у официальных дилеров во Франции начались в сентябре 1988 года. Модель 19 рассматривалась как замена устаревшим Renault 9 и 11, которые к концу 1980-х годов морально устарели. 

Renault 19 стал оснащаться новой линейкой силовых агрегатов Renault E-type (также известные как «Energy») объёмом 1,4 л и F-type объёмом 1,7 л. В базовых комплектациях первоначально использовались двигатели OHV C-type Cléon объёмом 1,2 и 1,4 л, в зависимости от рынка. Хотя первоначально дизельные двигатели были только атмосферными, в начале 1992 года появилась версия с турбонаддувом.

Изначально Renault 19 производился в кузове хэтчбек, однако уже в 1989 году в модельном ряду появился седан под названием Chamade, чтобы отличать его от хэтчбека. Версия в кузове седан была выпущена в 1989 году. Во многих странах название Chamade было исключено после рестайлинга 1992 года, а некоторые заменили ее надписью Europa.

В октябре 1990 в продажу поступила спортивная версия Renault 19 GTI, оснащенная 16-клапанным двигателем объемом 1,8 л. и мощностью 135-140 л. с. От обычной R19 она отличалась аэродинамическими спойлерами на порогах, крышке багажника, иной формой бамперов и фирменными легкосплавными дисками. Благодаря более низкому клиренсу, переднему и заднему спойлеру, R19 16V достигла улучшенного значения коэффициента, равного 0.30 единиц.

Renault 19 16S 
Двухдверный кабриолет Renault 19 16S (в некоторых странах назывался просто 16V) был впервые показан в самом конце 1988 года, хотя в продаже появился лишь осенью 1990 года. Кабриолет также как и Renault 19 GTI имел 16-клапанный двигатель. Буква «S» в названии по-французски означает клапаны, а 16 — их количество. Производством кабриолетов занималась фирма «Karmann» (ФРГ). 

Помимо кузова кабриолет отличался воздухозаборниками на капоте, задним спойлером, 15-дюймовыми легкосплавными дисками «Speedline SL401». Багажник у кабриолета был очень маломестным — всего 255 литров.

В салоне устанавливались спортивные сиденья «Recaro» с кожаной отделкой, а тормозная система оборудовалась ABS с дополнительным бортовым компьютером, кондиционером и электрическим люком в крыше. Также в кабриолете была применена система защиты пассажиров при переворачивании автомобиля.

В течение 1990-х годов кабриолет Renault 19 стал одной из самых популярных моделей в классе открытых автомобилей.

Награды 
Renault 19 имеет ряд международных наград: 

 Автомобиль года в Испании (1989);
 Самый продаваемый импортный автомобиль в Германии (1989);
 Автомобиль года в Ирландии (1990);
 Автомобиль года в Аргентине (1993).

Рестайлинг (1992-2000) 
Летом 1992 года была представлена обновлённая модель R19 с обновлёнными бамперами, скошенной передней оптикой и задними фонарями, радиаторной решёткой и капотом. Для стран с правосторонним движением R19 получили новую приборную панель и интерьер. Для остальных стран в салоне сохранился оригинальный дизайн.

С подтяжкой лица, меньшие силовые агрегаты серии Renault E-type постепенно заменили старые моторы, а 1,8-литровые двигатели появились в более дорогих комплектациях, где они заменили более мощные 1,7-литровые двигатели F3N. 

В 1996 году на замену R19 появилась более современная Renault Megane, которая окончательно сменила R19 в Европе. Платформа и ходовая часть R19 по-прежнему будут использоваться при замене первого поколения Renault Megane, который просуществовал ещё семь лет.

Производство 
R19 продавался в большинстве стран Европы до 1996 года. Производство R19 традиционно было налажено на заводах в Испании и Франции. Там производили R19 для европейских стран вплоть до 1996 года, пока модель не была заменена на Renault Megane. 

В 1995 году сборка R19 была налажена в Турции, где собирались рестайлинговые R19 для рынков стран СНГ и Ближнего Востока.

С начала 1999 года сборка модели Renault 19 была организована в Москве на заводе «Автофрамос».

С начала 1990-х годов R19 производился также на автосборочных заводах Renault до 2000 года в Аргентине и Венесуэле, а в Колумбии R19 собирали до 2001 года. 

Тайваньская компания «San Fu Motors» начала производство двух версий R19 из французских машинокомплектов в начале 1990 года, рассчитывая на ежемесячный выпуск 1000 автомобилей.

Всего было произведено более 5,9 миллионов Renault 19.

Двигатели

До рестайлинга (1988—1992) 
 19 TR 1.2, 55 л. с.
 19 TR 1.4, 65 л. с.
 19 TS 1.4, Energy 80 л. с.
 19 TD 1.9, 65 л. с.
 19 GTR 1.4, 65 л. с.
 19 GTS 1.7, 80 л. с.
 19 GTS 1.4, Energy 80 л. с.
 19 GTX 1.7, 92 л. с.
 19 GTD 1.9, 65 л. с.
 19 Turbo D 1.9, 95 л. с.
 19 TSE 1.4e, 80 л. с.
 19 TXE 1.7, 93 л. с.
 19 TXE 1.8, 95 л. с.
 19 Turbo DX 1.9, 95 л. с.
 19 TXI 1.7ie, 107 л. с. (1989—1992)
 19 16V 1.8, 140 л. с. (1990—1992)
 19 GTS v8 1.8, 140 л .с. (1990—1992)

После рестайлинга (1992—1997) 
 19 RL 1.2e, 60 л. с.
 19 RL 1.4, 65 л. с.
 19 RL 1.4e, 80 л. с.
 19 RLd 1.9, 70 л. с.
 19 RN 1.4e, 80 л. с.
 19 RN 1.7, 73 л. с.
 19 RN 1.8, 95 л. с.
 19 RNd 1.9, 70 л. с.
 19 RNdT 1.9, 95 л. с.
 19 RT 1.6, 78 л. с.
 19 RT 1.7, 73 л. с.
 19 RT 1.8, 88 л. с.
 19 RT 1.8, 95 л. с.
 19 RT 1.8ie, 115 л. с.
 19 RTd 1.9, 70 л. с.
 19 RTdT 1.9, 95 л. с.
 19 RSi 1.8ie, 117 л. с.
 19 Baccara 1.8, 95 л. с.
 19 Baccara 1.8ie, 115 л. с.
 19 16v 1.8, 140 л. с.

1997—2000 
 19 RL / Europa 1.4, 65 л. с.
 19 RL / Europa 1.6, 90 л. с.
 19 RL / Europa 1.4e, 80 л. с.
 19 RLd / Europa 1.9, 70 л. с. 19 RN / Latitude 1.4e, 80 л. с.
 19 RN / Latitude 1.4e, 80 л. с.
 19 RN / Latitude 1.6, 74 л. с.
 19 RN / Latitude 1.6i, 78 л. с.
 19 RN / Latitude 1.7, 92 л. с.
 19 RN / Latitude 1.8, 95 л. с.
 19 RNd / Latitude 1.9, 70 л. с.
 19 RNdT / Latitude 1.9, 95 л. с.
 19 RNdTi / Latitude 1.9, 100 л. с.
 19 RT / Alizé 1.4e, 80 л. с.
 19 RT / Alizé 1.7, 92 л. с.
 19 RT / Alizé 1.8, 95 л. с.
 19 RT / Alizé 1.8ie, 115 л. с.
 19 RTd / Alizé 1.9, 70 л. с.
 19 RTdT / Alizé 1.9, 95 л. с.
 19 RTdTi / Alizé 1.9, 100 л. с.
 19 RSi 1.8ie, 115 л. с.
 19 Baccara 1.8, 95 л. с.
 19 Baccara 1.8ie, 115 л. с.
 19 16v 1.8, 140 л. с.

Примечания 

19